Біба — українське прізвище.

Носії прізвища 
 Андрій Андрійович Біба (* 1937) — радянський футболіст.
 Василь Тимофійович Біба (1948—2007) — український політик.
 Біба Петро Микитович (1913—2002) — український поет та журналіст.
 Біба Роберт Віталійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Біба Сергій Юрійович — художник-живописець, місто Ужгород, заслужений художник України.
 біба бодя

Примітки 

Українські прізвища